De Noordvlees Van Gool Cyclocross Essen is een veldrit die sinds 1965 gehouden wordt in het Belgische Essen. Vroeger werd de veldrit gesponsord door Rouwmoer, in de volksmond wordt deze cross dan nog steeds de GP Rouwmoer genoemd. Hij behoorde tot de DVV Verzekeringen Trofee, maar sinds 2018 tot de Exact Cross.

Erelijst

Mannen elite

Vrouwen elite 

Bpost bank trofee
Veldrit in Vlaanderen
Sport in Essen (België)
Sportevenement in Antwerpen (provincie)